Cathedral of the Sacred Heart (Herz-Jesu-Kathedrale) steht für:

 Cathedral of the Sacred Heart (Newark), New Jersey, Vereinigte Staaten
 Cathedral of the Sacred Heart (Richmond), Virginia, Vereinigte Staaten
 Cathedral of the Sacred Heart (Wellington), Neuseeland

Siehe auch:
 Sacred Heart Cathedral